Riksväg 4  kan syfta på:

Riksväg 4, Estland
Riksväg 4, Finland
Riksväg 4, Nederländerna
Riksvei 4 – en väg i Norge, se Lista över riksvägar i Norge
Riksväg 4 – gamla Riksfyran i Sverige, gick mellan Malmö och Norrköping och ingår numera i E22